Botrys (altgriechisch Βότρυς) steht für:

 Botrys, antike Stadt, siehe Batrun
 Titularbistum Botrys

Personen:
 Botrys (Mythologie), Sohn des Staphylos
 Botrys (Dichter), griechischer Dichter
 Botrys (Mediziner), griechischer Mediziner
 Botrys (Bildhauer), griechischer Bildhauer